Krásný Les bezeichnet in Tschechien

Krásný Les, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
Krásný Les u Frýdlantu, Gemeinde im Okres Liberec
Krásný Les (Petrovice), Ortsteil der Gemeinde Petrovice, Okres Ústí nad Labem